Poschenhof ist der Ortsname von

 Poschenhof (Ergoldsbach), Ortsteil des Marktes Ergoldsbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Poschenhof (Laberweinting), Ortsteil der Gemeinde Laberweinting, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Poschenhof (Gemeinde Winklarn), Ortsteil von Winklarn, Bezirk Amstetten, Niederösterreich